Mussolini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Mussolini (* 1962), italienische neofaschistische Politikerin, Tochter von Romano Mussolini
 Alex Mussolini (* 1984), spanischer Windsurfer
 Anna Maria Mussolini (1929–1968), italienische Radiomoderatorin, Tochter von Benito und Rachele Mussolini
 Arnaldo Mussolini (1885–1931), italienischer Journalist und Politiker, jüngerer Bruder von Benito Mussolini
 Benito Mussolini (1883–1945), italienischer Diktator
 Benito Albino Mussolini (1915–1942), ältester Sohn von Benito Mussolini und seiner ersten Frau, Ida Dalser
 Bruno Mussolini (1918–1941), Sohn von Benito und Rachele Mussolini
 Cesare Mussolini (1735–?), italienischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Rachele Mussolini (1890–1979), Ehefrau Benito Mussolinis
 Rachele Mussolini jun. (* 1974), italienische Politikerin (Fratelli d'Italia), Tochter von Romano Mussolini
 Romano Mussolini (1927–2006), italienischer Jazzmusiker, Sohn von Benito und Rachele Mussolini
 Romano Floriani Mussolini (* 2003), italienischer Fußballer (Verein: Lazio Rom), Sohn von Alessandra Mussolini
 Vittorio Mussolini (1916–1997), italienischer Filmproduzent, Sohn von Benito und Rachele Mussolini

sowie der Geburtsname von
 Edda Ciano (1910–1995), Tochter von Benito und Rachele Mussolini

Mussolini oder Benito Mussolini ist der Titel folgender Film- und Fernsehproduktionen:

 Mussolini (1927), Dokumentarfilm von Harukichi Shimoi (1927)
 Mussolini – Die letzten Tage (Originaltitel: Mussolini – ultimo atto), italienischer Spielfilm von Carlo Lizzani (1974)
 Mussolini (1976), britischer Dokumentarfilm David C. Rea (1976)
 Der Duce – Cäsar Benito Mussolini (Benito Mussolini), italienischer Dokumentarfilm von Pasquale Prunas (1962)
 Tee mit Mussolini, italienischer Spielfilm (1999) von Franco Zeffirelli

Mussolini steht für:
 einen Obelisk in der italienischen Hauptstadt Rom, siehe Mussolini-Obelisk
 das Lied Der Mussolini aus dem Jahr 1981 der deutschen Band Deutsch Amerikanische Freundschaft
Siehe auch:
 Musolino
 Kabinett Mussolini
 Villa Carpena, auch als Villa Mussolini bekannt, Museum in Forl%C3%AC, Italien
 Goldener Löwe, frühere Bezeichnung Mussolini-Pokal (Coppa Mussolini)